Heinonen kan syfta på:

Personer
Eeero Heinonen (född 1950), finländsk pianist
Eero Heinonen (född 1979), basist i rockgruppen The Rasmus
Thomas Heinonen (född 1973), norsk låtskrivare

Geografi
Iso-Heinonen, sjö i Lestijärvi kommun, Mellersta Österbotten,  (12 ha)
Vähä-Heinonen, sjö i Lestijärvi kommun, Mellersta Österbotten,  (16,2 ha)
Heinonen (sjö i Jyväskylä, Mellersta Finland, Finland),  (27,8 ha)

Se även
Heinänen